Челове́к в футля́ре:
 «Человек в футляре» — рассказ Антона Чехова.
 «Человек в футляре» — художественный фильм 1939 года по рассказу Чехова.
 «Человек в футляре» — мультипликационный фильм 1983 года по рассказу Чехова.
 «Человек в футляре» — скульптурная композиция в Таганроге

Метафоры